Het Veikkausliiga 2000 was het 70ste seizoen op het hoogste niveau in Finland. De competitie begon op zaterdag 29 april en eindigde met de 37ste en laatste speelronde op zaterdag 28 oktober 2000. De hoogste afdeling bestond dit seizoen uit twaalf clubs.

FC Haka Valkeakoski prolongeerde de landstitel en behaalde zo het zevende landskampioenschap uit de clubhistorie. De ploeg onder leiding van trainer-coach Keith Armstrong had na 33 wedstrijden vier punten voorsprong op achtervolger FC Jokerit.

Topscorer werd Shefki Kuqi van FC Jokerit. Hij scoorde 19 keer. Hij werd op de ranglijst gevolgd door Richard Teberio (FC Inter Turku) en Jari Niemi (Tampere United), die beiden veertien doelpunten maakte gedurende het seizoen.

TPS Turku eindigde als elfde en voorlaatste, en moest daardoor play-offs promotie/degradatie spelen tegen Atlantis FC, de nummer twee uit de Ykkönen. Op de 4-1 nederlaag in Helsinki volgde een 1-1 gelijkspel in Turku, waardoor TPS degradeerde naar de op een na hoogste afdeling van het Finse betaalde voetbal, de Ykkönen. Atlantis FC promoveerde.

Uitslagen

Eindstand

Landskampioen FC Haka plaatst zich voor de UEFA Champions League 2001/02 (eerste kwalificatieronde)
FC Jokerit, HJK Helsinki en MyPa-47 Anjalankoski plaatsen zich voor de UEFA Cup 2001/02
FC Jazz Pori plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2001
KTP Kotka degradeert rechtstreeks naar Ykkönen
TPS Turku speelt play-offs promotie/degradatie tegen Atlantis FC, de nummer twee uit de Ykkönen

Play-offs promotie/degradatie

Atlantis FC wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijf of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Kampioensteam
 FC Haka Valkeakoski 
Mikko Vilmunen, Andras Vilnrotter, Janne Hyökyvaara, Lasse Karjalainen, Janne Salli, Jukka Koskinen, Jouni Räsänen, Jarkko Okkonen, Juuso Kangaskorpi, Janne Mäkelä, David Wilson, Oleg Ivanov, Tarmo Koivuranta, Jukka Rantala, Mikko Paatelainen, Tommi Torkkeli, Jukka Ruhanen, Kai Nyyssönen en Péter Kovács. Trainer-coach: Keith Armstrong. Assistent-trainer: Olavi Huttunen.

Prijzen
Beste speler
 Shefki Kuqi (FC Jokerit)
Beste nieuwkomer
 Paulus Roiha (HJK Helsinki)
Beste doelman
 Jyrki Rovio (FC Jazz)
Beste verdediger 
 Janne Salli (FC Haka Valkeakoski)Beste middenvelder:
 Aleksej Jerjomenko sr. (HJK Helsinki)
Beste aanvaller
 Shefki Kuqi (FC Jokerit)Beste coach
 Keith Armstrong (FC Haka Valkeakoski)

Zie ook
Beker van Finland 2000
Fins voetbalelftal in 2000

2000
Competitievoetbal 2000